Бартрам — фамилия. Известные носители:
 
 Бартрам, Лори (1958—2007) — американская актриса и балерина.
 Бартрам, Николай Дмитриевич (1873—1931) ― искусствовед, музейный деятель, коллекционер.
 Бартрам, Петер (род. 1961) — датский военачальник, министр обороны Дании (2012—2017), генерал-майор.
 Бартрэм, Сэм (1914—1981) — английский футболист.
 Бартрам, Уильям (1739—1823) — американский натуралист.
 Бартрам, Ян (род. 1962) — датский футболист, полузащитник.

См. также 
 Бертрам